Wonderboy – singolo dei Kinks del 1968
Wonderboy – singolo dei Tenacious D del 2001